Demeuse peut faire référence à : 
 Marc Demeuse (né en 1965), psychologue et statisticien belge.
 Rodrigue Demeuse (1992), homme politique belge.